Le tournoi de tennis de Madras 2008 s'est déroulé du  au  et a été remporté par le Russe Mikhail Youzhny.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Tennis masculin en 2007
Tennis masculin en 2008
Sport en Inde en 2007
Sport en Inde en 2008
Tennis en décembre 2007
Tennis en janvier 2008